A Proliga de 2011/2012 foi a 9ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Sport Algés e Dafundo conquistou o seu 1º Título.

Clasificação Fase Regular

Calendário

Apuramento de Campeão

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-Proliga_2011-2012.asp

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3657

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3657&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3657&layout=resultados